Huffaker ist der Familienname folgender Personen:

 Carl B. Huffaker (1914–1995), US-amerikanischer Biologe
 Clair Huffaker (1926–1990), US-amerikanischer Schriftsteller
 Scott Huffaker (* 1999), US-amerikanischer Automobilrennfahrer 

Huffaker ist der Name folgender Orte der Vereinigten Staaten:

 Huffaker (Illinois), Ort im Sagamon County, Illinois
 Huffaker (Nevada), Ort im Washoe County, Nevada
 Huffaker (Utah), Ort im Salt Lake County, Utah